Milan Đurić, né le  à Tuzla en Yougoslavie, est un footballeur international bosnien, qui évolue au poste d'attaquant à l'Hellas Vérone FC.

Biographie

Carrière en club 

Le , il signe un contrat de 4 ans avec la Salernitaine.

Carrière internationale 
Milan Đurić compte 10 sélections et 7 buts avec l'équipe de Bosnie-Herzégovine depuis 2015. 

Il est convoqué pour la première fois en équipe de Bosnie-Herzégovine par le sélectionneur national Mécha Baždarević, pour un match des éliminatoires de l'Euro 2016 contre Andorre le . Il entre à la  de la rencontre, à la place de Vedad Ibišević. Le match se solde par une victoire 3-0 des Bosniens.

Par la suite, le , il inscrit son premier but en sélection contre le pays de Galles, lors d'un match des éliminatoires de l'Euro 2016. Le match se solde par une victoire 2-0 des Bosniens.

Statistiques

Statistiques détaillées

Buts internationaux

Palmarès

En club

En sélection

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Tuzla
Naissance en RS de Bosnie-Herzégovine
Naissance en mai 1990
Joueur de l'AC Cesena
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur de l'Ascoli Calcio 1898
Joueur du FC Crotone
Joueur de l'US Cremonese
Joueur du Trapani Calcio
Joueur de l'AS Cittadella
Footballeur international bosnien
Joueur du Bristol City FC
Joueur de l'US Salernitana 1919
Joueur de l'Hellas Vérone
Réfugié bosnien